Milan kan syfta på:

 Milan (förnamn) – ett slaviskt mansnamn
 MILAN – en pansarvärnsrobot
 AC Milan – en fotbollsklubb i Milano i Italien
 Milan Records – ett skivmärke
 Dassault Milan – en variant av krigsflygplanet Mirage
 Mercury Milan – en bil

Geografi

Colombia 

 Milán (kommun), Caquetá, 
 Milán (ort), Caquetá,

Kanada 

 Milan (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Milan, Georgia, ort, Telfair County, 
 Milan, Indiana, ort, Ripley County, 
 Milan, Kansas, ort, Sumner County, 
 Milan, Tennessee, ort, Gibson County, 
 Milan, Illinois, ort, Rock Island County, 
 Milan, Michigan, ort, Washtenaw County, 
 Milan, Minnesota, ort, Chippewa County, 
 Milan, Missouri, countyhuvudort, Sullivan County, 
 Milan, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Milan, Ohio, ort, Erie County, 
 Milan, New Mexico, ort, Cibola County,

Se även
 Milano (olika betydelser) – flera